Les élections cantonales françaises de 1898 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Résultats par canton

Canton de Brest-2 

Claude Goasguen (Prog.), ne se représente pas.

*sortant

Canton de Brest-3 

Gustave Castel (Prog.), ne se représente pas.

*sortant

Canton de Daoulas 

François-Émile Villiers (Conserv.), ne se représente pas.

*sortant

Canton de Lannilis 

*sortant

Canton de Plabennec 

*sortant

Canton de Ploudalmézeau 

*sortant

Canton de Lanmeur 

*sortant

Canton de Saint-Pol-de-Léon 

*sortant

Canton de Plouescat 

*sortant

Canton de Plouzévédé 

Vicomte Émile Cillard de Kermenguy (Conserv) est mort en 1893. Amaury Audren de Kerdrel (Conserv) a été élu à la suite de la partielle.

*sortant

Canton de Saint-Thégonnec 

*sortant

Canton de Concarneau 

*sortant

Canton de Fouesnant 

*sortant

Canton de Pont-l'Abbé 

*sortant

Canton de Rosporden 

Jean Cotten (Prog.), ne se représente pas.

*sortant

Canton de Pont-Croix 

Adolphe-Marie Alavoine (Prog.), est mort en 1895.
Guillaume Piriou (Prog.), est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Crozon 

*sortant

Canton de Pleyben 

*sortant

Canton de Carhaix-Plouguer 

Ernest Gourdin (Prog.) est mort en 1896. Alfred Lunven (Conserv) est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Bannalec 

*sortant

Canton d'Arzano 

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Finistère
 Conseil général du Finistère
 Liste des cantons du Finistère
 Liste des communes du Finistère
 Liste des conseillers généraux du Finistère

Lien externe 
 Site du Conseil général du Finistère

1898